Деспот — необмежений монарх.
 Деспот (титул)
 Деспот (герб)
Деспот (тиран)